Заводчиков — фамилия; имеет и женскую форму Заводчикова.
 Заводчиков, Леонид Васильевич (1933—2006) — советский и российский горняк, кандидат технических наук, организатор производства, генеральный директор ПО «Тулауголь».
 Заводчиков, Сергей Григорьевич (1904—1969) — советский горный инженер, первооткрыватель Чапинского месторождения россыпного золота, инженер-майор.
 Заводчиков, Игорь Аркадьевич (1958*) —  советский футболист, полузащитник.